Pierson bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pierson (Florida), Stadt im Volusia County, Florida
 Pierson (Illinois), Ort im Piatt County, Illinois
 Pierson (Iowa), Stadt im Woodbury County, Iowa
 Pierson (Michigan), Dorf im Montcalm County, Michigan

Personen:
 Alexandre Pierson (* 1986), französischer Tennisspieler
 Allard Pierson (1831–1896), niederländischer Theologe und Kunsthistoriker
 Arthur Tappan Pierson (1837–1911), presbyterianischer Pastor, christlicher Leiter, Missionar und Schriftsteller
 Carl Pierson (1891–1977), US-amerikanischer Filmeditor und Regisseur
 Emma Pierson (* 1981), englische Schauspielerin
 Frank Pierson (1925–2012), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Geoff Pierson (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

 Isaac Pierson (1770–1833), US-amerikanischer Politiker
 Jane Pierson, französische Schauspielerin (knapp 60 Filme in Nebenrollen)
 Jeremiah H. Pierson (1766–1855), US-amerikanischer Politiker
 Job Pierson (1791–1860), US-amerikanischer Politiker
 John William Pierson (1833–1899), deutscher Pädagoge, Historiker und Autor geschichtsbezogener Werke
 José Pierson (1861–1957), mexikanischer Musikpädagoge
 Josh Pierson (* 2006), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Julia Pierson (* 1959), US-amerikanische Geheimdienstbeamtin
 Kate Pierson (* 1948), US-amerikanische Musikerin und Sängerin
 Katrina Pierson (* 1976), US-amerikanische Sprecherin der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump
 Karoline Pierson (1811–1899), deutsche Improvisationskünstlerin und Schriftstellerin
 Kurt Pierson (1898–1989), deutscher Eisenbahn-Ingenieur und Sachbuchautor
 Louis Pierson (1846–1934), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Nicolaas Pierson (1839–1909), niederländischer Handelsmann, Banker und Ministerpräsident (Liberale Unie)
 Paul Pierson (* 1959), US-amerikanischer Politologe
 Stephanie Maxwell-Pierson (* 1964), US-amerikanische Ruderin
 William Pierson (William Pierson, Jr.; 1911–2008), US-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Pirson
 Pearson
 Peerson